

Biologie 
 Le séquestre cornéen est une affection spécifique que l'on trouve chez le chat et plus particulièrement chez les persans. 
 Un séquestre osseux est un fragment osseux qui se détache lors d'un traumatisme et qui perd sa vascularisation et son innervation.

Cryptographie 
 En cryptographie, l'autorité de séquestre est une entité d'une infrastructure à clés publiques (PKI).

Droit 
 Le séquestre est une mesure conservatoire de justice pour conserver un bien jusqu'à une décision de justice.

Toponyme 
 Le Sequestre est une commune française, située dans le département du Tarn.
 Aérodrome d'Albi - Le Sequestre.

Titre d'œuvres 
 Le Séquestré (Sequestro di persona), un film italien de Gianfranco Mingozzi sorti en 1968.

Voir aussi